Зю́зинский сельсове́т — упразднённое в 2018 году сельское поселение в Икрянинском районе Астраханской области Российской Федерации.

Административный центр — село Зюзино.

История 
В соответствии с Законом Астраханской области от 6 августа 2004 года № 43/2004-ОЗ сельсовет наделён статусом сельского поселения.

В соответствии с Законом Астраханской области от 5 апреля 2018 года № 31/2018-ОЗ Зюзинский и Мумринский сельсоветы были объединены в Мумринский сельсовет.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входил, на момент упразднения, один населённый пункт:

 упразднённые населённые пункты
В 2017 году упразднён опустевший (Население ) посёлок Бакланий (Закон Астраханской области от 21 ноября 2017 года

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации

Упразднённые муниципальные образования Икрянинского района
Упразднённые сельские поселения Астраханской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году